Desa Pangkah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pangkah (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,69), Jawa Tengah, 
 Desa Pangkah (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 109,16), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar